Orsans est un toponyme qui peut désigner plusieurs communes françaises :

 Orsans, commune française du département de l'Aude, en région Occitanie ;
 Orsans, commune française du département du Doubs, en région Bourgogne-Franche-Comté.

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France